The Cactus Kid – film del 1921 diretto da Lee Kohlmar
 Topolino vince il bandito (The Cactus Kid) – film di animazione del 1930 diretto da Walt Disney
The Cactus Kid – film del 1935 diretto da Harry S. Webb
 The Cactus Kid – film del 2000 diretto da Don Ashley